Blutsbrüder steht für:
 Blutsbrüder, deutscher Titel eines Musicals von Willy Russell (1983), siehe Blood Brothers (Musical)

Filme:
 Blutsbrüder (1935), deutscher Spielfilm von Johann Alexander Hübler-Kahla
 Blutsbrüder (1975), DEFA-Indianerfilm von Werner W. Wallroth
 Blutsbrüder (1995), deutscher Kurzfilm von Marcel Kyrill Gardelli
 Blutsbrüder (Serie), deutsche Webserie (2010)
 Blutsbrüder, österreichischer Titel eines Westerns von John Sturges (1957), siehe Zwei rechnen ab
 Blutsbrüder teilen alles, österreichisch-deutscher Spielfilm von Wolfram Paulus aus dem Jahr 2012
 Schimanski: Blutsbrüder, deutscher TV-Krimi
 Stubbe – Von Fall zu Fall: Blutsbrüder, deutscher Fernsehfilm von Peter Kahane (2013) 

Romane:
 Blutsbrüder (Ambjørnsen), Roman von Ingvar Ambjørnsen (1999)
 Blutsbrüder: Ein Berliner Cliquenroman, Roman von Ernst Haffner (1932)
 Blutsbrüder: Unsere Freundschaft in Liberia, Doppelautobiographie von Michael Jentzsch und Benjamin Kwato Zahn (2009)

Siehe auch:
 Blood Brothers, Begriffsklärung
 Blutzbrüdaz, deutsche Filmkomödie von Özgür Yıldırım (2011)
 Blutsbrüderschaft (Begriffsklärung)